Епархия Джугу (Dioecesis Diuguensis) — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Джугу, Бенин. Епархия Джугу входит в архиепархию Параку.

История 

10 июня 1995 года Римский папа Иоанн Павел II учредил буллой «Quo aptius proveheretur» епархию Джугу, выделив её из епархии Натитингу. 16 октября 1997 года епархия Джугу вошла в церковную провинцию Параку.

Ординарии епархии 

 епископ Paul Kouassivi Vieira (с 10.06.1995 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Quo aptius proveheretur

Ссылки 

 Информация об епархии Джугу 
 Информация об епархии Джугу

Католические епархии Бенина